Гудименко или Гудыменко — украинская фамилия. Различия возникают лишь в русской передаче и зависят от личных предпочтений, в украинском языке фамилия имеет во всех случаях одинаковое написание .
 Гудименко, Анатолий Иванович — конструктор ракетной техники.
 Гудыменко, Пётр Емельянович - генерал.